
Termin PAS ima više značenja.
 Pas, domaća životinja
 PAS domen, proteinski domen
 Para-aminosalicilna kiselina, lek za tuberkulozu